Grand Central Hotel peut faire référence à :

 un hôtel  
 Grand Central Hotel, un hôtel à New York, démoli ;  
 Grand Central Hotel, un ancien hôtel à Belfast et une base militaire en partie démolis ;  
 Grand Central Hotel, un hôtel fonctionnel à Glasgow, anciennement appelé Central Hotel ;  
 Grand Central Hotel, un hôtel futur à Las Vegas ;  
 Grand Central Hotel, un hôtel à Omaha, au Nebraska, détruit par un incendie ;  
 Grand Central Hotel, un hôtel à Perth (Australie) et bâtiment YWCA.

 un film    
 Grand Central Hotel, un court film documentaire de Serge Garcia sorti en 2021.